Il doppio del torneo di tennis Valencia Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tim Crichton e Todd Perry che hanno battuto in finale Marcus Hilpert e Shaun Rudman per walkover.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Myles Wakefield (quarti di finale)
 Tim Crichton /  Todd Perry (Campioni)

 Emilio Benfele Álvarez /  Álex López Morón (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Peter Nyborg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Valencia Challenger 2002